Branislav Mezei – hockeista su ghiaccio slovacco
 Frigyes Mezei – velocista ungherese
 Tamás Mezei – pallanuotista ungherese